Zsolt Nagy, né le , est un homme politique roumain issu de la communauté magyare de Roumanie.

Ministre roumain de la Communication
Personnalité de l'Union démocrate magyare de Roumanie
Naissance en juin 1971
Personnalité politique condamnée pour corruption